Sigurðardóttir est un patronyme islandais porté notamment par :

 Agnes M. Sigurðardóttir (1954-), évêque luthérien d'Islande ;
 Hafdís Sigurðardóttir (1987-), athlète islandaise, spécialiste du sprint et du saut en longueur ;
 Jóhanna Sigurðardóttir (1942-), femme politique islandaise ;
 Lilja Sigurðardóttir (1972-), femme de lettres islandaise, auteure de roman policier ;
 Sigurlín Margrét Sigurðardóttir (1964-), personnalité politique islandaise ;
 Steinunn Sigurðardóttir (1950-), écrivaine islandaise ;
 Turið Sigurðardóttir (1946-), universitaire et traductrice féroïenne ;
 Yrsa Sigurðardóttir (1963-), écrivaine islandaise, auteure de romans policiers et ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse.